Княжна Мария Долгорукая (Долгорукова) (ок. 1555 — 12 ноября ) — по некоторым сведениям — 5-я жена царя Ивана IV Васильевича Грозного, возможно, вымышленный персонаж, впервые упомянутый в XIX веке.

Биография 
Имя отца Марии в источниках не упоминается, что удивительно, поскольку Долгоруковы принадлежали к высшей знати, и подобный брак обязательно бы был зафиксирован и повлек получение различных подарков и привилегий её родней, как это обычно бывало с остальными царскими браками.

Сообщается, что в ноябре 1573 года Марию приблизил к себе Иван IV Грозный. Законной женой она ему быть не могла, так как церковь разрешает лишь 3 венчания, причём Иван Грозный с трудом добился разрешения на четвёртое (см. Жёны Ивана Грозного).

Карамзин не упоминает её в списке жён Ивана. Нет описания свадьбы с ней в дворцовых разрядах (в отличие от следующей — Васильчиковой).  Её нет в списке тех жертв, в память о которых царь жертвовал в монастыри, могилы её также не сохранилось. Нет упоминаний и об обычном при предыдущих «разводах» царя падениях родни невесты — каких-либо Долгоруких, которые могли бы быть братьями или дядьями Марии.

История, передаваемая теми, кто «разоблачал» жестокость Ивана Грозного, действительно страшна:

По указанию Костомарова, известие о Долгорукой из рукописи Императорской Публичной Библиотеки сообщено А. Ф. Бычковым.

Как пишет современный публицист, подытоживая имеющиеся сведения: «Наиболее добросовестные мемуаристы […] не желавшие плодить фантазий и сами в них путавшиеся, писали обтекаемо: „Жен у царя было много“. Другие… Другие, не унимаясь, выдумали то ли жену, то ли любовницу Грозного Марию Долгорукую — и сочинили сцену, опять-таки достойную Голливуда. Якобы Грозный после первой ночи с новой пассией, обнаружив, что досталась она ему уже не девственницей, рассвирепел несказанно. Велел связать несчастную, положил её в повозку, хлестнул лошадей, и „бедная Маша“ утонула в реке. Некоторые, правда, уточняют — не в реке, а в озере. А Горсей, без которого и тут не обошлось, присочинил ещё более жуткие подробности: оказывается, утопили бедняжку Марию в том самом озере в Александровской слободе, куда обычно Грозный и велел сваливать замученных жертв, — а потом вместе с опричниками лакомился жирной рыбкой, отъевшейся мертвечиной. Бумага, она, знаете ли, все стерпит. Разумеется, никакой Марии Долгорукой, как и её ужасной кончины, в реальности не существовало. Это не более чем ходячая легенда, в разных вариантах которой, кроме „Марии Долгорукой“, фигурирует ещё с полдюжины разных имен».

Примечания

Ссылки 
 Жены Ивана Грозного и подделка Сулакадзева

Жёны Ивана Грозного
Мария
Жертвы опалы Ивана Грозного
Полулегендарные исторические лица